RTVA son unas siglas que pueden referirse a:

 Radio y Televisión de Andalucía;
 Radio y Televisión de Andorra (Radio y Televisión del Principado de Andorra).